Alain Marc peut désigner :
 Alain Marc (né en 1959), écrivain, poète, essayiste et nouvelliste français ;
 Alain Marc (né en 1957), homme politique français ;
 Alain Marc (né en 1947), artiste peintre français.